Yongtai ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Yongtai (永泰县) der bezirksfreien Stadt Fuzhou in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Yongtai (Fuzhou)
 die Großgemeinde Yongtai (永泰镇) der Stadt Zhangshu in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Yongtai (Zhangshu)
 die Gemeinde Yongtai (永泰乡) im Kreis Yanting in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yongtai (Yanting)
 die archäologische Stätte der Ruinen der Stadt Yongtai (永泰城址) in Jingtai, der sogenannten „Schildkrötenstadt“ (guicheng) aus der Zeit der Ming-Dynastie, siehe Yongtai (Ruinenstadt)
 die Yongtai-Schule im Songshan-Gebirge im Nordosten Chinas, die erste reine Mädchen-Kung-Fu-Schule für China

ferner:
 Namen von Regierungsepochen verschiedener chinesischer Kaiser